Кривбас — скорочення від Криворізький залізорудний басейн
 Кривбас — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 «Кривбас» — футбольний клуб із Кривого Рогу (Дніпропетровська область)
 «Кривбас» — баскетбольний клуб із Кривого Рогу
 «Кривбас» — хокейний клуб із Кривого Рогу
 40 батальйон територіальної оборони «Кривбас»
 Кривбас  — батальйон МВС